Зухайр, Зухейр, Зохейр ( — «Блестящий») — арабское имя.

 Зухайр ибн Аби Сульма — доисламский поэт из племени бану музайна, отец Кааб ибн Зухайра.
 Зухайр — правитель тайфы Альмерии (1028—1038).

Литература